Gullit ist der Familienname folgender Personen:

 Maxim Gullit (* 2001), niederländischer Fußballspieler
 Ruud Gullit (* 1962), niederländischer Fußballspieler und Fußballtrainer